Роберт Стивен Мур (; род. 18 января 1952, Нашвилл, США) — американский певец, композитор, музыкант. Яркий представитель американской кассетной культуры и аутсайдер-сцены, автор более 400 альбомов.

В 2005 году газета The New York Times назвала его «лоу-фай-легендой».

Биография 
Родился в семье Боба Мура — музыканта и продюсера, который работал с такими звёздами как Рой Орбисон, Джери Ли Льюис и Элвис Пресли. Его первый опыт звукозаписи в профессиональной студии состоялся в 7 лет: вместе с популярным исполнителем Джимом Ривзом  Роберт исполнил песню «But you love me Daddy» (песня была издана лишь в 1969 году, когда уже самого Джима Ривза не было в живых). Мур отмечает, что эта запись несомненно повлияла на него будущее творчество и нередко включает эту запись в свои сборники.

К 14 годам Мур освоил гитару, клавишные и барабаны, и примерно в это время начал делать самостоятельные записи на родительский магнитофон, исполняя самостоятельно все партии. В это же время со своими школьными друзьями собрал группу, которая называлась The Marlborough, а также устроился на студию своего отца Mimosa Music сессионным музыкантом и помощником.

Его дядя — Гарри Палмер, родной брат его матери в 1960-е годы был весьма активным участником Бостонской фолк-сцены. Дядя разглядел в своём племяннике талант, попросил выслать ему всё, что Мур записал на плёнку, получив и прослушав записи, он собрал воедино то, что ему больше всего понравилось, и получился дебютный альбом Р. Стиви Мура Phonography.

Пластинка была издана в июле 1976 года тиражом всего в сотню копий на личные сбережения Мура под маркой его же лейбла Vital. В 1979 году он был переиздан с другой обложкой на лейбле «H. P. Music», уже на средства его дяди. Альбом был замечен, и получил положительные отзывы. В этом альбоме Мур самостоятельно исполнил все партии, экспериментируя со звуком, использовал ревербераторы, наложения звуков, крутил плёнку в разных направлениях и на разных скоростях, применял бытовые шумы. Со временем этот альбом стал каноническим для ряда музыкантов, а в 1996 году журнал Rolling Stone внёс его в список «пятидесяти наиболее значимых инди-записей».

В конце 1970-х Мур переезжает из Нэшвилла в Нью-Джерси, записывает миньон Stance и альбом Delicate Tention. Работает на фриформ-радиостанции WFMU, где ставит неформатную музыку, приглашает гостей, и всячески просвещает своих слушателей. Этот радио-период, наиболее плодовит новыми релизами: каждую неделю Стив готовит новый выпуск своей передачи, и нередко случается так, что по сути эти эфиры являются ни чем иным как его новой 60-минутной кассетой, представляющей собой компиляцию из его старых и новых записей, звуковых коллажей, размышлений перед микрофоном, или песнями, исполняемыми в ду́ше: свободный формат радиостанции поощряет любые эксперименты, направленные на борьбу с повседневностью радиоэфира.

Параллельно с выпуском виниловых альбомов и работой на радио распространяет домашние записи: он пишет их постоянно, и по сути тот же Phonography изначально как таковой и не задумывался — а был составлен из нескольких домашних записей сделанных в период с 1974—1976 годов. Среди домашних записей кроме собственных песен встречаются кавер-версии песен The Beatles, Bee Gees, Боба Дилана и других музыкантов. Записи распространяются в основном на компакт-кассетах, чтобы систематизировать эти стихийные выпуски в 1981 году Мур создает кассетный лейбл RSM Cassette Club, и первым делом затевает большое переиздание своих записей с катушек и кассет начиная с 1968 года. Чуть позже, в 1984 году, часть записей из этих переизданий выходит на парижском лейбле New Rose Records в виде компиляции на двойном виниловом альбоме, который назывался Everything You Always Wanted To Know About R Stevie Moore But Were Afraid To Ask («Всё что вы хотели знать о Р. Стиви Муре но боялись спросить»). Альбом получил популярность во Франции, сингл «Chantilly Lace» надолго прописался в местных чартах, Стиви Мур посетил страну с рядом концертов, его тепло встретила публика и пресса.

Во второй половине восьмидесятых выпускает ряд полноформатных альбомов, среди которых What’s The Point, Verve, Glad Music, Teenage Spectacular и множество самиздат-кассет.

В 1988 году покупает видеокамеру и начинает снимать свои домашние видеоклипы.

В 2010 году переезжает в родной Нэшвилл. Собирает свой необъятный архив, пишет новые песни и выступает на концертах.

В 2011 году проводит большой концертный тур, посещает Европу.

В 2012 году написал песню «Free to Pussy Riot» в поддержку российской панк-группы Pussy Riot.

Частичная дискография 

 Next (1974)
 Phonography (1976) Vital, (1978) H.P. Music, (1998) Flamingo, (2009) Recommended, (2010) Sundazed
 Delicate Tension (1978) H.P. Music, (2004) Cordelia
 Clack! (1980)
 Everything (R. Stevie Moore album) (1984) New Rose
 What’s The Point?!! (1984) Cuneiform
 Verve (R. Stevie Moore album) (1985) Hamster
 Glad Music (1986) New Rose
 R. Stevie Moore (1952-19??) (1987) Cordelia
 Teenage Spectacular (1987) New Rose
 Warning (1988) New Rose
 Thoroughly Years (Phonography 2) (1989) Hamster
 Has-Beens and Never-Weres (1990) Heliotrope
 Greatesttits (1990) Fan Club
 Contact Risk (1993) Fruit Of The Tune
 Revolve (1995) Pink Lemon
 Objectivity (with Yukio Yung) (1997) JAR Music
 The Future Is Worse Than The Past (1999) Megaphon
 Dates (with Dave Gregory) (1999) — (self-released)
 FairMoore (with Jad Fair) (2002) Old Gold
 Hundreds of Hiding Places (2002) Megaphon
 Hobbies Galore (His Best 24) (2003) Lost Frog (mp3)
 Nevertheless Optimistic (2003) Innova
 Tra La La La Phooey! (2004) Comfort Stand (mp3)
 The Yung and Moore Show Vs. The Whole Goddam Stinkin' World (with Yukio Yung) (2006) Orgone
 Disorganized Overactivity Or Tabitha Soren (2006) Forty-Seven (mp3)
 Meet The R. Stevie Moore (2008) Cherry Red
 Special Needs (2008) Park the Van (mp3)
 Me Too (2009) Cherry Red
 Advanced (2011) 2000 Records
 Lo Fi Hi Fives (2012) OGenesis Records
 Hearing Aid (2012) Megaphone

Примечания

Ссылки 
 R. Stevie Moore официальный сайт
 R. Stevie Moore на сервисе Bandcamp
 Расписания концертов R. Stevie Moore
 интервью 2006 года
 YouTube-канал R. Stevie Moore
 архивы радиоэфиров R. Stevie Moore на радиостанции WFMU
 выпуск подкаста «Кассетная культура» о R. Stevie Moore

Маргинальная музыка